Detta är en lista över sjöar i Arvika kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Arvika kommun.

Lista

Arvika kommun
 Lista